A Estrada do Catonho é uma importante estrada de ligação entre os bairros da zona oeste do Rio de Janeiro principalmente quem deseja ir para a Barra da Tijuca, a estrada corta o Maciço da Pedra Branca e o Maciço da Tijuca.
Segundo o Blog Jardim Sulacap, Bairro Sustentável, a Estrada do Catonho, aberta em 1892, começava na Estrada Real da Santa Cruz (atual Avenida Marechal Fontenelle), seguia pela atual Rua Fernandes Sampaio e parte da Rua Euzébio de Almeida. A Estrada recebeu os dois nomes com a urbanização do bairro Jardim Sulacap na década de 1950.
É na estrada do Catonho na altura de Sulacap que existe uma expansão imobiliária na região com condomínios fechados.

Na estrada, também estão localizadas o Coliseum e o Kabanna Catonho, duas grandes casas de show do bairro, o restaurante Rancho das Morangas muito popular na região por servir pratos de frutos do mar, o Catonho Madeiras, tradicional material de construção estabelecido há mais de 30 anos na estrada e ainda temos o Motel Queen e um mini shopping na entrada próximo a Estrada do Cafundá com lojas com prestadores de serviço automotivo, gesso, toldos e serralheria em geral.

Os principais ônibus que cortam o Maciço da Pedra Branca pela Estrada do Catonho:
 801 - (Bangu - Taquara(Merck)) - Consórcio Santa Cruz
 803 - (Senador Camará - Taquara (Merck)) - Consórcio Santa Cruz

Logradouros da cidade do Rio de Janeiro